Stormästare kan syfta på:

 Stormästare (orden) – titeln på en stormästare i en orden
 Stormästare (schack) – en schacktitel som näst efter världsmästare är den högsta titel en schackspelare kan få